Jäggli ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Jäggli (1911–1999), Schweizer Architekt
 Mario Jäggli (1880–1959), Schweizer Naturwissenschaftler, Rektor, Forscher und Publizist